steht für:

 eine Form von Kristallen, siehe Whisker (Kristallographie)
 einen Teil des Box-Whisker-Diagramms in der Statistik, siehe  Boxplot